Cerro Gordo puede referirse a:

En España:
 Mirador de Cerro Gordo, barrio de Badajoz, Extremadura.
 Torre del Cerro Gordo, atalaya del municipio de Alcalá la Real, Jaén.
 Volcán de Cerro Gordo, volcán en Granátula de Calatrava, Ciudad Real.
En Estados Unidos:
 Cerro Gordo (Illinois), poblado del municipio homónimo, en el estado de Illinois.
 Cerro Gordo (Carolina del Norte), poblado del municipio homónimo, en el estado de Carolina del Norte.
 Condado Cerro Gordo, condado del estado de Iowa.
 Municipio de Cerro Gordo, municipio del condado de Columbus, en Carolina del Norte.
 Municipio de Cerro Gordo, municipio del condado de Piatt, en Illinois.
 Municipio de Cerro Gordo, municipio del condado de Lac qui Parle, en Minnesota.
En Guatemala:
 Volcán Cerro Gordo, reserva biológica volcánica en el Departamento de Santa Rosa.
En México:
 Cerro Gordo, montaña de baja altura de la Sierra de Guadalupe.
 Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, en el estado de Jalisco.
En Puerto Rico:
 Cerro Gordo (Aguada), barrio del municipio de Aguada.
 Cerro Gordo (Añasco), barrio del municipio de Añasco.
 Cerro Gordo (Bayamón), barrio del municipio de Bayamón.
 Cerro Gordo (Moca), barrio del municipio de Moca.
 Cerro Gordo (San Lorenzo), barrio del municipio de San Lorenzo.
En Venezuela:
 Cerro Gordo (Lara), pico de montaña en el estado de Lara.
 Cerro Gordo (Trujillo), formación montañosa en el estado de Trujillo.